Плантејшон има више значења:
 Плантејшон (округ Сарасота, Флорида), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Флорида
 Плантејшон (Флорида), град је у америчкој савезној држави Флорида
 Плантејшон (Кентаки), град је у америчкој савезној држави Кентаки